est une expression anglaise signifiant « en public à El Mocambo ». Elle peut faire référence à :

 , album live d' sorti le  ;
 , album live d' sorti le  ;
 , album live de  sorti le .